Па́вел Моча́лов:
 Мочалов, Павел Петрович (1909—1988) — инженер, Герой Социалистического Труда.
 Мочалов, Павел Степанович (1800—1848) — выдающийся русский актёр.